skrót CTN
 Centrum Terapii Nerwic
 Fundacja Centrum Twórczości Narodowej
 Compagnie des tramways de Nîmes – istniejąca w latach 1898–1933 firma zarządzająca siecią tramwajów w mieście Nîmes